Wilamowo (Małdyty)
 Wilamowo (Podlachie)